Alanizini é uma tribo monogenérica de cerambicídeo, com distribuição restrita à Argentina.

Gênero
 Alanizus Di Iorio, 2003

Alanizini
Tribos monotípicas de cerambicídeos